McLemore ist der Familienname folgender Personen:

 A. Jeff McLemore (1857–1929), US-amerikanischer Politiker
 Ben McLemore (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Elle McLemore (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Malik McLemore (* 2001), deutsch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Scott McLemore (* 1973), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Macklemore